Arsi puede referirse a:

 Arsi, una antigua provincia de Etiopía.
 Arsi, zona de la región de Oromía, Etiopía.
 Arsi, dialecto del oromo.
 Arsi Oromo, clan de los oromos.